Марсело Рамон Элисага Ферреро (; родился 19 апреля 1972 года в Морон, Аргентина) — эквадорский футболист аргентинского происхождения, выступавший на позиции вратаря. Известен по выступлениям за клубы «Эмелек», «Кильмес», а также национальную сборную Эквадора.

Клубная карьера 
Элисага начал профессиональную карьеру в клубе Примеры B «Нуэва Чикаго». В третьем сезоне он завоевал место основного вратаря команды. В 1998 году он покинул клуба и подписал контракт с «Ланусом». В том же году Марсело дебютировал в аргентинской Примере сразу став основным вратарём команды. Через два года он вновь вернулся во второй дивизион, став футболистом «Кильмеса». В новом клубе Элисага провёл четыре сезона, сыграв более за 100 матчей.

В 2005 году он перешёл в эквадорский «Эмелек». Марсело дважды помог новому клубу завоевать серебряные медали эквадорской Серии А, а также на протяжении пяти сезонов подряд признавался лучшим вратарём турнира. В 2007 году Элисага получил эквадорское гражданство, что дало ему право выступать за национальную команду Эквадора, так как он не был заигран за сборную Аргентины.

В конце 2010 году Марсело покинул «Эмелек», сыграв за него более 200 матчей. Его новым клубом стал «Депортиво Кито». 29 января 2011 года в матче против «Манта» Элисага дебютировал за новую команду. В том же году Марсело выиграл свой первый командный трофей, победив в чемпионате Эквадора. В 2012 году он завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
23 мая 2007 года в товарищеском матче против сборной Ирландии Элисага дебютировал за сборную Эквадора. В том же году он попал с заявку национальной команды на участие в Кубке Америки в Венесуэле. На турнире Марсело сыграл в матче против сборной Бразилии.

В 2011 году Элисага во второй раз принял участие в Кубке Америки. На турнире в Аргентине Марсело сыграл в матчах против Бразилии, Парагвая и Венесуэлы.

Достижения 
Командные

 «Депортиво Кито»
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 BDFA profile
 Sylwetka na stronie World Football

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Депортиво» Кито